Михаил Сергеевич Афанасьев (; ) — российский политический деятель, украинский и российский . Глава администрации Симферополя с 14 марта 2022 года. 

Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым (2020—2022). Глава администрации города Саки (2019—2020).

Биография 
Родился 17 мая 1982 года в Севастополе. В 2004 году окончил Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского по специальности «правоведение».

Трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве юрисконсульта ЧП ЮА «Бизнес-право защита». С 2004 по 2009 год работал на должностях помощника судьи Евпаторийского городского суда, начальника юридического отдела Евпаторийской объединённой Государственной налоговой инспекции, начальника юридического отдела Государственной налоговой инспекции г. Евпатории. С апреля 2009 по январь 2012 года являлся начальником юридического управления Государственной налоговой администрации в Автономной Республике Крым.

В апреле 2012 года назначен судьёй Сакского городского районного суда на пять лет. В ноябре 2013 года переведён в судьи Окружного административного суда АР Крым, на посту которого находился до декабря 2014 года. Официально смещён с этой должности решением Высшего совета правосудия Украины 22 августа 2019 года.

В марте — июле 2015 года — заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Республике Крым. С июля 2015 по август 2019 года — заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым.

С 16 августа 2019 года — , а с 1 ноября 2019 по 3 февраля 2020 года — глава администрации города Саки.

C 4 февраля 2020 по 21 марта 2022 года — министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

11 марта 2022 года участвовал в конкурсе на замещение вакантной должности главы администрации Симферополя, пройдя в финал с 79 баллами. 14 марта на сессии Симферопольского городского совета единогласно избран главой администрации Симферополя. 22 марта официально приступил к исполнению полномочий.

Награды и звания 
 Благодарность Председателя Совета министров Автономной Республики Крым (2009)
 Заслуженный юрист Автономной Республики Крым (2010)

Семья 
Женат. По данным РИА «Новый День», министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко приходится Афанасьеву шурином, а глава администрации города Саки Александр Овдиенко — тестем.

Примечания 

Судьи Украины
Министры Республики Крым
Главы Симферополя